Covington ist der Name mehrerer

Orte in Großbritannien:
 Covington (Huntingdonshire)
 Covington (Lanarkshire)
 Covington (Wiltshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Covington (Georgia)
 Covington (Indiana)
 Covington (Iowa)
 Covington (Kentucky)
 Covington (Louisiana)
 Covington (Michigan)
 Covington (New York)
 Covington (Ohio)
 Covington (Oklahoma)
 Covington (Tennessee)
 Covington (Texas)
 Covington (Virginia)
 Covington (Washington)

Personen:
 Arthur Covington (1913–2001), ein kanadischer Wissenschaftler
 Charles Covington, US-amerikanischer Jazzpianist und -organist (Hammond-Orgel)
 D. J. Covington (* 1991), eigentlich Darius Jamar Covington, US-amerikanischer Basketballspieler
 George Washington Covington (1838–1911), US-amerikanischer Politiker
 James Harry Covington (1870–1942), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Joey Covington († 2013), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Julie Covington (* 1947), ehemalige britische Sängerin und Schauspielerin
 Leonard Covington (1768–1813), US-amerikanischer Brigadegeneral und Politiker; nach ihm sind die meisten oben angeführten Städte benannt
 Robert Covington (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Syms Covington (~1814–1861), Besatzungsmitglied während der zweiten Vermessungsfahrt der H.M.S Beagle
 Warren Covington (1921–1999), US-amerikanischer Posaunist, Arrangeur und Bandleader

Sonstiges:
 eine Version des Intel-Prozessors Intel Celeron.

im NRHP gelistete Objekte:
 Covington and Cincinnati Suspension Bridge, in Covington, Kentucky, ID-Nr. 75000786
 Covington County Courthouse, in Collins, Mississippi, ID-Nr. 91001894
 Covington County Courthouse and Jail, in Andalusia, Alabama, ID-Nr. 88003240
 Covington Downtown Commercial Historic District, in Covington, Kentucky, ID-Nr. 83002804
 Covington High School, in Covington, Virginia, ID-Nr. 08000417
 Covington Historic Government Building, in Covington, Ohio, ID-Nr. 81000447
 Covington Institute Teachers' Residence, in Springfield, Kentucky, ID-Nr. 83002890
 Covington Mills and Mill Village Historic District, in Covington, Georgia, ID-Nr. 00000370
 Covington Plantation House, in Rockingham, North Carolina, ID-Nr. 80002897

Siehe auch:
 Covington County
 Covington Township